Zóna Evropy a Afriky je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina Evropa 
 Místo: Olympic Tennis Centre, Athény, Řecko
 Datum: 10. května - 15. května
 Povrch: tvrdý

3. Skupina Afrika 
 Místo: Royal Tennis Club de Marrakech, Marrákeš, Maroko
 Datum: 3. května - 8. května
 Povrch: antuka

Externí odkazy 
  na stránkách daviscup.com

Zóna Evropy a Afriky 2010